Dornonville de la Cour er en dansk landmandsslægt, der føres tilbage til forpagter af Strandet Pierre Dornonville de la Cour (1716-1775), der var født i Köpenick af franske forældre, som var huguenotter og havde forladt Frankrig efter ophævelsen af Nantes-ediktet 1685.

Våben 
Våbenet er blevet fastlagt således: Skjoldmærket er et hvidt hus i konturer med port og to vinduer og et rødt tag på blå bund. På hjelmen er en sølvharniskklædt arm, der griber om en grøn palmegren med rød stilkspids og blodsdråbe. Hjelmklædet er indvendigt sølv og udvendig til den ene side rødt og den anden blåt.

Kongelig resolution vedrørende familienavn 
Ved en kongelig resolution 16 April 1907 tillodes det en del af Slægten la Cour’s Medlemmer, der havde ansøgt derom, fremtidig at føre Familienavnet Dornonville de la Cour. Dette medførte dog ingen ændring i deres retsforhold.

Simplificeret stamtræ 
.

NOTER

Øvrige medlemmer 
 Skoleforstanderinde Charlotte la Cour(1839–1925)
 Direktøren Christian Dornonville de la Cour (1871-1924).
 Direktør Johannes F. la Cour (1880-1971) far til
landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour (1909-2003).
 Teglværksbestyrer Hans Petersen (død 1926) og hustru Margrethe la Cour (død 1935) forældre til
 officeren, oberstløjtnant C.J. la Cour (1891-1971).
 Sognepræst Peder David la Cour (død 1905) far til
 filialdirektør i Nationalbanken Niels la Cour (1886-1958).
 Gartneren Jakob Dornonville de la Cour (?-1971) far til
 økonomen Aage Dornonville de la Cour (født 1917).
 Direktør P.E. la Cour (1913-1993).
 Forfatter Tage la Cour (1915-1993).
 Filminstruktør Flemming la Cour (1933-2010).
 Komponist Niels la Cour (født 1944).

Kilder 
 Albert Fabritius, "la Cour", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 L.F. la Cour: Slægten la Cour, 1917.
 Theodor Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen, 1900.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt

 
Slægter fra Danmark